Вормут () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Вормут, Кристин (род. 1969) — американская государственная деятельница.
 Вормут, Франк (род. 1960) — немецкий футболист и футбольный тренер.